Lucilia – forma femminile del nome proprio di persona Lucilio
Lucilia – moglie di Lucrezio
Lucilia – genere di mosche della famiglia delle Calliphoridae
Lucilia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae

Pagine correlate
Lucilio (disambigua)